José de San Martín, 1º presidente do Peru
José de San Martín (Chubut), comuna na Argentina
José Luis Zorrilla de San Martín, artista plástico uruguaio
General José de San Martín (departamento), na Argentina
General José de San Martín (Chaco), cidade na Argentina

Veja também

Desambiguações de topônimos
Jose San Martin